Барон Мэнни () — наследственный титул в системе Пэрства Англии. Он был создан 12 ноября 1347 года для Уолтера Мэнни. Единственный сын последнего, Томас, умер ребёнком, так что наследницей стала дочь, Анна, вышедшая замуж за Джона Гастингса, 2-го графа Пембрук Род баронов Мэнни угас в 1389 году со смертью сына Анны, ещё одного Джона Гастингса.

Бароны Мэнни 
 Уолтер Мэнни (1347—1372);
 Анна Мэнни (1372—1384);
 Джон Гастингс, 3-й барон Мэнни, 3-й граф Пембрук (1384—1389).

Бароны Мэнни